Littau steht für

 Littau, die ehemalige politische Gemeinde im Kanton Luzern
 der deutsche Name der tschechischen Stadt Litovel

Littau ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Littau (* 1991), deutscher Schauspieler
 Monika Littau (* 1955), deutsche Schriftstellerin